Det stora kriget kan syfta på:

 Första världskriget – en världsomspännande militär konflikt centrerad i Europa som började 1914 och varade till 1918
 Det stora kriget (roman) – en fantasybok från 1984 skriven av Fred Saberhagen
 Det stora kriget (TV-program) – en internationell dramadokumentärserie i åtta delar om första världskriget
 Det stora kriget (film) – italiensk film från 1959 i regi av Mario Monicelli